

Toponimi 
 Aeroporto di Londra Stansted – aeroporto del Regno Unito
 Stansted – centro abitato del Regno Unito
 Stansted Mountfitchet – villaggio della contea di Essex, Regno Unito
 Stansted Park – parco a Chichester, Regno Unito

Trasporti 
 Stansted Express – treno navetta